Улица Лопа́тина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Лопатина — улица в Борисове.
 Улица Лопатина — улица в деревне Копище Минского района Минской области.

Россия 
 Улица Лопатина — улица в Будённовске.
 Улица Лопатина — улица в городе Изобильном.
 Улица Лопатина — улица в Иркутске.
 Улица Лопатина — улица в Катайске.
 Улица Лопатина — улица в Коврове.
 Улица Лопатина — улица в Новошахтинске.
 Улица Лопатина — улица в Орехове-Зуеве.
 Улица Лопатина — улица в Пятигорске.
 Улица Лопатина — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Лопатина — улица в Ставрополе.

Украина 
 Улица Лопатина — улица в Горловке.

См. также 
 Улица Германа Лопатина